Морозов, Александр Николаевич:
 Морозов, Александр Иванович (1835—1904) — русский жанровый живописец, академик Императорской Академии художеств.
 Морозов, Александр Иванович (1902—1997) — народный художник Российской Федерации.